Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 5 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart-Dalton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Hobart

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Hobart
Tennis en Australie en 1970
Tennis en janvier 1970